Сергей Денисенко:
* Денисенко, Сергей Петрович (1921—1961) — Герой Советского Союза.
 Денисенко, Сергей (род. около 1984) — узбекистанский альпинист.